Mistrzostwa Europy Kadetek w Piłce Siatkowej 2001 odbyły się w Czechach w dniach 16 - 21 kwietnia 2001. Zespoły rywalizowały w Libercu. W turnieju wzięło udział 8 zespołów.

Drużyny uczestniczące

Pierwsza runda

Grupa A 

Wyniki spotkań

Grupa B 

Wyniki spotkań

Runda pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7 miejsce

Mecz o 5 miejsce

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Przypisy 

2001 w piłce siatkowej
Piłka siatkowa w Czechach
2001 w Czechach